Savigneux peut désigner deux communes françaises. Ce nom de ville provient de *Sabiniacum, c'est-à-dire de l'anthroponyme roman Sabinius auquel on a adjoint le suffixe d'origine gauloise -acum.

 Savigneux, commune française de l'Ain
 Savigneux, commune française de la Loire